Daveluy ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Daveluy (1818–1866), französischer Missionar und Heiliger
 Lucien Daveluy (1892–1975), kanadischer Organist, Komponist und Chorleiter
 Marie Daveluy (* 1936), kanadische Sängerin und Musikpädagogin
 Raymond Daveluy (1926–2016), kanadischer Organist, Komponist und Musikpädagoge